Ярмак — фамилия.
 Ярмак (Ярмак, Александр Валентинович) (род. 1991) — украинский рэп-исполнитель.
 Ярмак, Елена Давыдовна (род. 1949) — российский дизайнер и глава Дома «Helen Yarmak».
 Ярмак, Сергей Фёдорович (1923—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Другие значения:
 Ярмак (единица измерения) — одна шестая часть мискаля, одно из названий джучидского дирхема или его фракций.

См. также